Montecastelense – abitanti di Monte Castelo (San Paolo)
Montecastelense – abitanti di Monte Castelo (Santa Catarina)
Montecastelense – abitanti di Santa Cruz de Monte Castelo